Recidiva (z lat. recidivus, opakující se) označuje opakované upadnutí do nějaké nežádoucí situace. Může to být:

 recidiva (nemoc) – navrácení nemoci po jejím skutečném nebo domnělém vyléčení
 recidiva (trestní právo) – opakování trestné činnosti, tzv. zpětnost trestných činů
 Recidiva (Zlatá sedmdesátá) – epizoda ze seriálu Zlatá sedmdesátá

Externí odkazy